Astrantia dondiaefolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Astrantia dondiaefolia ingår i släktet stjärnflockor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stjärnflockor
dondiaefolia